Боржомі — місто, центр Боржомського муніципалітету Грузії, бальнеологічний і кліматичний курорт
 Боржомі — мінеральна вода
 Боржомі — грузинський футбольний клуб з однойменного міста

Див. також 
 Боржомі-Харагаулі